Il doppio del torneo di tennis Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sandra Klemenschits e Tatjana Maria che hanno battuto in finale Lenka Juríková e Zuzana Luknárová 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (Campionesse)
 Elena Bogdan /  Kathrin Wörle (quarti di finale)

 Veronika Kapšaj /  Kateryna Kozlova (quarti di finale)
 Hana Birnerová /  Chi Chi Scholl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2012